Classe Kongō è il nome di tre classi di navi da guerra giapponesi.
Classe Kongō (nave corazzata): gruppo di due unità entrato in servizio con la marina imperiale giapponese a partire dal 1877.
Classe Kongō (nave da battaglia): gruppo di quattro unità entrato in servizio con la marina imperiale giapponese a partire dal 1913.
Classe Kongo (cacciatorpediniere): gruppo di quattro unità entrate in servizio con la Japan Maritime Self-Defense Force a partire dal 1990.